De 24e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1993 op 27 en 28 februari gehouden op de ijsbaan Machiyama Highland Skating Center in Ikaho.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1993
Schaatsen in Japan
 1993
Sport in Kanto
Prefectuur Gunma
schaatsen